Oranki ist der Ortsname von:

 Oranki (Russland), ein Ort in der Oblast Nischni Nowgorod, in dem sich die erste Antifa-Schule befand
 Oranki (Finnland), ein Ort im finnischen Lappland